I Robot — второй студийный альбом британской арт-рок-группы The Alan Parsons Project, вышел в июне 1977 года на лейбле Arista Records. Диск поднялся до 9 места в Billboard 200. Многократно переиздавался, в 2007 году переиздан с добавлением бонус-треков.

Об альбоме 
I Robot записан на знаменитой звукозаписывающей студии «Эбби Роуд» (январь — март 1977). Альбом создан под влиянием творчества американского писателя-фантаста Айзека Азимова. Название альбома повторяет название изданного в 1950 году сборника научно-фантастических рассказов «Я, робот» Азимова, который с энтузиазмом отнесся к идее создания музыкального альбома по мотивам своих произведений. Однако права на использование этого названия ранее были переданы Азимовым кинокомпании, поэтому название альбома пришлось слегка изменить, убрав из него запятую.

Обложка 
Обложка альбома была оформлена дизайнерской студией Hipgnosis.

Список композиций 
Все песни написаны Аланом Парсонсом и Эриком Вулфсоном, кроме отмеченных особо.
 «I Robot» — 6:02
 «I Wouldn’t Want to Be Like You» — 3:22
 «Some Other Time» — 4:06
 «Breakdown» — 3:50
 «Don’t Let It Show» — 4:24
 «The Voice» — 5:24
 «Nucleus» — 3:31
 «Day After Day (The Show Must Go On)» — 3:49
 «Total Eclipse» (Эндрю Пауэлл) — 3:09
 «Genesis Ch.1. V.32» — 3:28

Бонус-треки на переиздании 2007 года
  «Boules» (I Robot experiment) — 1:59
 «Breakdown» (early demo of backing riff) — 2:09
 «I Wouldn’t Want to Be Like You» (backing track rough mix) — 3:28
 «Day After Day» (early stage rough mix) — 3:40
 «The Naked Robot» — 10:19

В записи участвовали 
 Алан Парсонс — клавишные, продюсер, инженер
 Эрик Вулфсон — клавишные

Приглашённые музыканты
 Данкан Макэй — клавишные
 Дэвид Пэтон — бас-гитара, акустическая гитара
 Стюарт Тош — барабаны, перкуссия
 Йен Байрнсон — электрическая и акустическая гитара
 Би Джей Коул — стил-гитара
 Джон Лич — цимбалы, кантеле
 Ленни Закатек — вокал
 Аллан Кларк — вокал
 Стив Харли — вокал
 Джек Харрис — вокал
 Питер Стрэкер — вокал
 Яки Уитрен — вокал
 Стив Дэвис — вокал
 Дэйв Таунсенд — вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Alan Parsons Project
Альбомы, спродюсированные Аланом Парсонсом
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Концептуальные альбомы
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы Arista Records
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы арт-рока